Ridgedale ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ridgedale (Idaho)
 Ridgedale (Kentucky)
 Ridgedale (Missouri)
 Ridgedale (Cumberland County, Tennessee)
 Ridgedale (Hamilton County, Tennessee)
 Ridgedale (Knox County, Tennessee)
 Ridgedale (Virginia)
 Ridgedale (Hampshire County, West Virginia)
 Ridgedale (Monongalia County, West Virginia)
 Ridgedale Park (New Jersey)

in Kanada:
 Ridgedale (Saskatchewan)